Monrovia kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Monrovia, huvudstaden, Montserrado County,

USA 

 Monrovia, Indiana, Morgan County, 
 Monrovia (ort i USA, Maryland), Frederick County, 
 Monrovia, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar